

Населені пункти та їхні частини

 Ґродзіськ — гміна в Сім'ятицькому повіті Підляського воєводства
 Ґродзіськ — село в гміні Слонськ Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Ґродзіськ — село в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Ґродзіськ — село в гміні Збучин Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Ґродзіськ — село в гміні Ґрембкув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Ґродзіськ — село в гміні Сабне Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Ґродзіськ — село в гміні Мрози Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґродзіськ — село в гміні Суховоля Сокульського повіту Підляського воєводства
 Ґродзіськ — село в гміні Наровка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Ґродзіськ — село в гміні Блізанув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Ґродзіськ — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Ґродзіськ — осада в гміні Ґродзіськ Сім'ятицького повіту Підляського воєводства

Примітки